Granada peut faire référence à :

Toponymes

Granada, quartier de Rouyn-Noranda, au Québec.

Granada, une ville de Colombie, dans le département de Meta
 Granada, une ville de Colombie, dans le département de Cundinamarca
 Granada, une ville de Colombie, dans le département de Antioquia

Grenade, ville et capitale de la province homonyme. 
 Grenade, province de la Communauté autonome d'Andalousie.
 La Granada, municipalité de la province de Barcelone.
 La Granada de Río-Tinto, municipalité de la province de Huelva.
 Alhama de Granada, municipalité de la province de Grenade.
 Barrio de Granada, localité de la municipalité de Alicante, dans la province de Alicante.
 Beas de Granada, municipalité de la province de Grenade.
 Font Granada, localité de la municipalité de Bigues i Riells, dans la province de Barcelone.
 Playa Granada, localité de la municipalité de Motril, dans la province de Grenade.
 Senda de Granada, localité de la municipalité de Murcia, dans la région de Murcie.
 Vega de Granada, comarque de la province de Grenade.

Granada, ville du comté de Prowers dans l'État du Colorado ;
 Granada, ville du comté de Martin dans l'État du Minnesota ;
 Granada Hills, district de la ville de Los Angeles dans l'État de Californie ;
 El Granada, census-designated place située dans le comté de San Mateo, en Californie.

Granada est le nom local d'un pays des Antilles, membre du Commonwealth.

Granada, localité de l'État de Yucatán, au Mexique.

Granada, ville du Nicaragua, sur la côte ouest du Lac Nicaragua,

Grenada, district de la province de Chachapoyas.

Histoire
 Reino de Granada, nom espagnol de l'ancien Royaume de Grenade, royaume médiéval de la péninsule Ibérique. 
 Nueva Granada, nom espagnol de l'ancien vice-royaume espagnol Nouvelle Grenade), en Amérique du Sud.

Industrie
 Granada plc, ancien conglomérat de communication, remplacé par ITV plc:
 Granada Television, une chaine de télévision du Royaume-Uni.
 Granada Productions, division de production de ITV plc. 
 Granada (hotels), chaîne d'hôtels y de restaurants du Royaume-Uni. 
 Granada Learning, Éditeur de produits multimédia éducatifs du Royaume-Uni. 
 Ford Granada, modèle d'automobile vendue en Europe.

Culture 
 Granada, chanson de Agustín Lara. 
 Granada, groupe espagnol de rock progressif. 
 Granada, un jeu vidéo sorti en 1990.
 , plusieurs théâtres.

Astronomie 
 (1159) Granada, un astéroïde.

Voir aussi
 ,
 ,

Homonymie de toponyme